Há várias ilhas que se chamam Inacessível.

Ilha Inacessível, ilha do arquipélago de Tristão da Cunha, Reino Unido.
Ilha Inacessível, ilha do arquipélago das Ilhas Dellbridge, Antártida.
Ilhas Inacessíveis, arquipélago das Ilhas Órcades do Sul, Antártida.

Ilhas Inacessíveis